Макферсон (округ, Канзас)
Макферсон (округ, Небраска)
Макферсон (округ, Південна Дакота)